Bovan est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Bovan, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Bovan, un village situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Bovan, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.